Gölebogöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gölebogöl (Gnosjö socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun, 
Gölebogöl (Gårdveda socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Gölebogölen, sjö i Boxholms kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn